Das Juniorinnendoppel der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerinnen waren Viktória Kužmová und Alexandra Pospelowa.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2016